Красиловка — название населённых пунктов:

Белоруссия 

 Красиловка — до 1958 название посёлка Чапаевский в Верхнедвинском районе Витебской области.

Казахстан 
 Красиловка — село в Зерендинском районе Акмолинской области.
 Красиловка — село в Щербактинском районе Павлодарской области.

Россия 
 Красиловка — посёлок в Стародубском районе Брянской области.
 Красиловка — деревня в Починковском районе Смоленской области.
 Красиловка — деревня в Хиславичском районе Смоленской области.
 Красиловка — село в Петровском районе Тамбовской области.
 Красиловка — деревня в Ефремовском районе Тульской области.

Украина 
 Красиловка — село в Коростышевском районе Житомирской области.
 Красиловка — село в Новоград-Волынском районе Житомирской области.
 Красиловка — село в Овручском районе Житомирской области.
 Красиловка — село в Тысменицком районе Ивано-Франковской области.
 Красиловка — село в Броварском районе Киевской области.
 Красиловка — село в Иванковском районе Киевской области.
 Красиловка — село в Ставищенском районе Киевской области.
 Красиловка — село в Бахмачском районе Черниговской области.
 Красиловка — село в Козелецком районе Черниговской области.

См. также 

 Большая Красиловка
 Малая Красиловка